Pogson ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Pogson († 2013), britischer Jazzmusiker
 Norman Robert Pogson (1829–1891), englischer Astronom